El término deseo o deseos pueden referirse a

 Deseo, el anhelo de saciar un gusto.
 Deseo (Desire) (1936), película de Frank Borzage.
 Deseo (1976), película de Alfonso Balcázar.
 Deseo (2002), película de Gerardo Vera.
 Deseo (Yok mang) (2002), película de Eung-soo Kim.
 Deseo (2013), película de Antonio Zavala Kugler.
 Deseos (1977), película protagonizada por Elpidia Carrillo.
 Deseo, personaje ficticio de The Sandman.
 Deseo (2002), álbum de Pastora Soler.
 Deseo (2018), álbum de Paulina Rubio.
 Deseo (1995), álbum de Greta y los Garbo.

Además, es el nombre de algunas ciudades y divisiones administrativas:

 Deseo, en Guantánamo, Cuba.
 Deseo, en Matanzas, Cuba.